«По́сле» — седьмой студийный альбом российской певицы Юты, выпущенный компанией «Megaliner Records» 18 февраля 2007 года. Одноимённая песня была написана Ютой специально для фильма Олега Осипова «После жизни». Песни «Ревность» и «Имя» являются саундтреками к сериалам «Солдаты» и «Прапорщик» соответственно. Композиция «Кабы я» звучит в авантюрной комедии «Если бы да кабы». По мнению Марии Церетели, пластинка получилась очень выверенной, продуманной и завершённой. Синглы «Ревность» и «После» достигли в чарте Tophit 84 и 82 мест соответственно, а композиция «Чуть неуверенно» активно ротировалась в эфире «Нашего радио».

Рецензии 
По мнению Михаила Танского альбом «После» получился очень романтичным, наполненным искренней скромностью и любовью. В то же время ряд критиков отметили, что певица достигла творческой зрелости и сменила творческие пристрастия на более мягкие, трогательные и умиротворённые. По мнению Алексея Мажаева драматический талант исполнительницы наиболее ярко проявляется в ироничной композиции «Актриса-звезда». Вот что говорит об этой пластинке Мария Церетели:

Песни 
Альбом начинается с песни «Ревность», которая была написана в 2005 году и является саундтреком к сериалу «Солдаты». Она сочетает в себе драматичный припев и «чеканность» куплетной части. Трек «Мужчина мечты» звучит в сериале «Петя Великолепный», а «Актриса-звезда» в сериале «Бешеная». Композиция представляет собой вольный перевод песни «I Wanna Be Loved by You», которую исполняет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки» (). Уже ставшая популярной лирическая баллада «Имя» на этот раз записана Ютой в дуэте с Алексеем Маклаковым специально для сериала «Прапорщик». Заглавная же композиция альбома «После» стала основной темой в дебютном фильме Олега Осипова «После жизни». По признанию самой Юты именно название данной картины послужило толчком для написания песни. На неё режиссёром Александром Курициным был смонтирован видеоклип в основу которого легли кадры из фильма. Замыкает альбом композиция «Кабы я», записанная в традициях русского фольклора. Она также стала саундтреком и звучит в комедии Олега Осипова «Если бы да кабы».

Список композиций 
 Все тексты и музыка написаны Ютой, если не указано иное

Участники записи 
 Юта — автор песен, вокал
 Вячеслав Мотылев (Хоттабыч), Андрей Кучеренко и Вадим Иващенко (дорожка 6), Илья Володин — гитара
 Максим Гусельщиков — гитара, скрипка
 Александр Бакунин — бас-гитара
 Олег Шунцов — барабаны
 Сергей Сысоев — клавишные, аранжировка (дорожки 5, 7, 8, 10)

Примечания

Ссылки 
 

После